

Patronyme 
 (par ordre alphabétique)
Clifford Berryman, auteur de la caricature intitulée  (1902) représentant le président américain Theodore Roosevelt et l’ours noir qu'il avait épargné à la chasse
Dorothée Berryman (1948-), actrice et chanteuse québécoise
Frank Berryman, lieutenant-général de l'armée australienne, Commandant en chef du  australien en 1944
Guy Berryman (1978-), musicien écossais
Karl Berryman, homme politique canadien, candidat à l'Élection générale québécoise de 1994 dans la circonscription provinciale Jacques-Cartier
Michael Berryman (1948-), acteur américain
Norm Berryman (1973-2015), joueur de rugby néozélandais
William Berryman Scott (1858-1947), paléontologue américain

Pseudonyme
John Berryman est le pseudonyme de John Smith (1914-1972), poète américain